Dead End (Beverly Hills, 90210), de eenentwintigste aflevering van het derde seizoen van Beverly Hills, 90210
 Dead End (band), was een Japanse band uit Tokio

Films:
 Dead End (1937), een Amerikaanse film uit 1937 met onder anderen Humphrey Bogart
 Dead End (2000), een Belgische film uit 2000
 Dead End (2003), een Franse-Amerikaanse film uit 2003
 Dead End (2006), een Israëlische film uit 2006